Ryder steht für:
 Ryder (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Red Ryder, fiktiver Cowboy
 Ryder (Band), britische Popband
 Ryder Cup, internationales Golfturnier
 Ryder System, US-amerikanisches Logistikunternehmen

Ryder ist der Name folgender

Orte:
 Ryder (Missouri), Ort im Randolph County
 Ryder (North Dakota), Ort im Ward County

geografischer Objekte:
 Ryder Bay, Bucht der Adelaide-Insel, Antarktis
 Mount Ryder, Berg im Enderbyland, Antarktika

Siehe auch:
 Raider
 Reider
 Rider
 Rieder